Le championnat du monde des rallyes 2021 est la  du championnat du monde des rallyes, une compétition automobile reconnue par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) comme la plus haute classe international de la discipline.

Participants 
Pirelli remplace Michelin en tant que fournisseur officiel de pneumatiques.

Afin de s'adapter au changement d'équipementier pour les pneus, la FIA accorde neuf jours d'essais supplémentaires au cours de la saison pour chaque constructeur engagé dans le championnat.

Engagés en WRC

Engagés en WRC 2

Engagés en WRC 3

Engagés en JWRC

Calendrier 
Le calendrier est dévoilé lors du conseil mondial de la FIA le , il comprend 12 manches.

 En raison de la pandémie de Covid-19, le Rallye de Suède est annulé le  par le comité d'organisation. Il est remplacé par le Rallye Arctique de Finlande qui, pour la  fois de son histoire, fait son apparition au WRC. Le rallye est programmé sur neige, du 26 au , à huis clos (sans spectateurs) et comporte 260  d'épreuves spéciales chronométrées.

 Prévu du 19 au 22 août, le Rallye de Grande-Bretagne est annulé le , faute de financement public suffisant dû à la pandémie de Covid-19. Il est remplacé par le Rallye d'Ypres, déjà prévu en octobre 2020,  mais qui avait dû être annulé, en raison de la crise sanitaire. L'édition 2021 est programmée, sur asphalte, du 13 au .

 Prévu du 9 au , le Rallye du Chili est remplacé aux mêmes dates par le Rallye de l'Acropole en Grèce, en raison des restrictions de déplacements liées au Covid-19. L'épreuve grecque fait son retour au calendrier WRC, la dernière apparition datant de 2013, avec la victoire du finlandais Jari-Matti Latvala devant l'espagnol Dani Sordo.

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats

Classement

Attribution des points 
Les points sont attribués aux 10 premiers équipages classés, tandis que les points de la super spéciale sont attribués aux 5 premiers pilotes classés. Le système de points est le système universel FIA.

Pour la première fois en 2021, en parallèle des championnats "Pilotes", "Copilotes" et "Constructeurs" déjà existants, un nouveau championnat est instauré : le classement par équipes. Les points de la  seront également comptabilisés pour le Championnat "Constructeurs", et seuls les 2 meilleurs équipages d'une écurie (parmi les 5 premiers de l'), inscriront des points.

Classement des pilotes WRC

Classement des pilotes WRC-2 

{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align: center;"
|+
|- valign="top"
! valign="middle" | 
! valign="middle" | Pilotes
! MON
! ARC
! CRO
! POR
! SAR
! KEN
! EST
! YPR
! ACR
! FIN
! CAT
! MZN
! valign="middle" | Points
|-
!1

| align="left" | Andreas Mikkelsen
| style="background-color:#ffffbf" |1
| style="background-color:#dfdfdf" |2
| style="background-color:#dfffdf" |5
|
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
| style="background-color:#ffffbf" |1
|
| style="background-color:#ffffbf" |1
|
|
| style="background-color:#dfdfdf" |2
!149
|-
!2
| align="left" | Mads Østberg
|
|
| style="background-color:#ffffbf" |1
| style="background-color:#ffdf9f" |3
| style="background-color:#dfdfdf" |2
|
| style="background-color:#dfdfdf" |2
|
| style="background-color:#dfffdf" |8
| style="background-color:#dfdfdf" |2
| style="background-color:#dfffdf" |4
|
!126
|-
!3
|align="left" | Jari Huttunen
|
|style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
|
|style="background-color:#ffffbf" |1
|
|style="background-color:#efcfff" |Abd.
|style="background-color:#ffffbf" |1
|
|style="background-color:#ffdf9f" |3
|style="background-color:#efcfff" |Abd.
|style="background-color:#ffffbf" |1
!107
|-
!4
| align="left" | Marco Bulacia
| style="background-color:#dfffdf" |4
|
| style="background-color:#ffdf9f" |3
| style="background-color:#dfffdf" |6
| style="background-color:#ffdf9f" |3
|
| style="background-color:#ffdf9f" |3
|
| style="background-color:#dfdfdf" |2
|
|
|style="background-color:#dfffdf" |4
!107
|-

!5

| align="left" | Teemu Suninen
|
|
| style="background-color:#dfdfdf" |2
| style="background-color:#dfdfdf" |2
|
|
|
|style="background-color:#efcfff" |Abd.
|style="background-color:#000000;color:white" |Dsq.
|style="background-color:#ffffbf" |1
|style="background-color:#dfdfdf" |2
|
!93
|-

!6
| align="left" | Nikolay Gryazin
|
| style="background-color:#ffdf9f" |3
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
| style="background-color:#dfffdf" |4
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
|style="background-color:#dfdfdf" |2
|style="background-color:#ffdf9f" |3
|style="background-color:#dfffdf" |6
|
|
!77
|-
!7

| align="left" | Esapekka Lappi
|
| style="background-color:#ffffbf" |1
|
| style="background-color:#ffffbf" |1
|
|
|
|
|
|
|
|
!59
|-
!8

| align="left" | Éric Camilli
| style="background-color:#ffdf9f" |3
|
|
| style="background-color:#dfffdf" |8
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#ffffbf" |1
|
!51
|-
!9
| align="left" | Martin Prokop
|
| style="background-color:#dfffdf" |6
|
| style="background-color:#dfffdf" |7
| style="background-color:#ffdf9f" |4
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
|
|style="background-color:#ffdf9f" |5
|style="background-color:#ffdf9f" |4
|
|
!51
|-
!10
| align="left" | Adrien Fourmaux
| style="background-color:#dfdfdf" |2
| style="background-color:#dfffdf" |9
|
|
| style="background-color:#dfffdf" |6
|
| style="background-color:#dfffdf" |4
|
|
|
|
|
!48
|-
!11
| align="left" | Enrico Brazzoli
| style="background-color:#dfffdf" |6
|
| style="background-color:#dfffdf" |4
|
| style="background-color:#dfffdf" |5
|
|
|
|
|
|
|style="background-color:#ffdf9f" |3
!31
|-
!12

| align="left" | Georg Linnemäe
|
| style="background-color:#dfffdf" |8
|
| style="background-color:#000000;color:white" |Dsq.
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
| style="background-color:#dfffdf" |6
|
|style="background-color:#dfffdf" |4
|style="background-color:#dfffdf" |5
|style="background-color:#dfffdf" |6
|
!45
|-
!13

| align="left" | Sean Johnston
| style="background-color:#dfffdf" |5
| style="background-color:#dfffdf" |7
|
|
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
|style="background-color:#dfffdf" |6
|
|style="background-color:#dfffdf" |5
|
!35
|-
!14

| align="left" | Erik Cais
|
|
|
| 
|
|
| 
|
|
|
|style="background-color:#ffdf9f" |3
|
!18
|-
!15

| align="left" | Tom Kristensson
|
|
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
| style="background-color:#dfffdf" |9
|
|
| style="background-color:#dfffdf" |5
|style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
|style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
|
!13
|-
!16

| align="left" | Ole Christian Veiby
|
| style="background-color:#dfffdf" |5
|
| style="background-color:#000000;color:white" |Dsq.
|
|
|
|
|
|
|
|
!13
|-
!17

| align="left" | Eyvind Brynildsen
|
| style="background-color:#dfffdf" |4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!12
|-

!18

| align="left" | Oliver Solberg
|
|
|
| style="background-color:#dfffdf" |5
|
|
| style="background-color:#efcfff" |Abd.
|style="background-color:#efcfff" |Abd.
|style="background-color:#efcfff" |Abd.
|style="background-color:#efcfff" |Abd.
|
|
!10
|-
!19

| align="left" | Leonid Urlichich
|
|
|
|
|
|
| 
|
|style="background-color:#dfffdf" |7
|
|
|
!6
|-

! valign="middle" |
! valign="middle" |Pilote
! MON
! ARC
! CRO
! POR
! SAR
! KEN
! EST
! YPR
! ACR
! FIN
! CAT
! MZN
! valign="middle" | Points
|-
|}

Classement des pilotes WRC-3

Classement des pilotes J-WRC

Notes et références 

2021
Rallyes
Rallyes